Rob Thomas (muzikant), een Amerikaanse musicus
Rob Thomas (schrijver), een Amerikaanse auteur en scenarioschrijver

Zie ook 
Thomas (doorverwijspagina)